Pena d'Agenés (en francès Penne-d'Agenais) és un municipi francès, situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Covarrubias
  Seneffe

Personatges relacionats 
 Pau Froment

Referències 

Municipis d'Òlt i Garona